Dolmen Fredbogård steht für:

 Dolmen Fredbogård 1
 Dolmen Fredbogård 2